Boxx ist der Familienname folgender Personen:
 Gillian Boxx (* 1973), US-amerikanische Softballspielerin
 Shannon Boxx (* 1977), US-amerikanische Fußballspielerin